Molay est un nom propre qui peut désigner :
 Molay, une commune française du département du Jura en région Franche-Comté ;
 Molay, une commune française du département de la Haute-Saône en région Franche-Comté.

Voir aussi 
 Môlay (avec un accent circonflexe), une commune française du département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté
 Jacques de Molay, le dernier Grand Maître des Templiers
 Le Molay, une ancienne commune française du département du Calvados, fusionnée avec Littry pour former la commune du Molay-Littry

Homonymie de toponyme